Филотеи — греческий топоним. Может означать:

 Неа-Филотеи — район Афин.
 Филотеи (Аттика) — малый город, пригород Афин.
 Филотеи (Месиния) — село в сообществе Каламата на Пелопоннесе.
  — село в сообществе Неа-Редестос в общине Терми в Центральной Македонии.
 Филотеи (Теспротия) — село в сообществе  в общине Игуменица в Эпире.
  — село в общине Дорида в Центральной Греции.
  — село в сообществе Месолонгион в Западной Греции.
 Филотеи (Янина) — село в сообществе  в общине Янина в Эпире.

См. также 
 Филофея Афинская